Plana (Sjenica) - een plaats in de Servische gemeente Sjenica
Plana (Kraljevo) - een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
Plana (berg) - Een berg in Bulgarije

Planá (okres České Budějovice)
Planá (okres Tachov)

Scrobicularia plana - een marien tweekleppig weekdier

Giovanni Plana - een Italiaans astronoom en wiskundige